Calibre 23 mm peut faire référence à:

 Calibre 23 × 152 mm, utilisé sur les Iliouchine Il-2, et plus tard comme munition pour les canons antiaériens
 Calibre 23 × 115 mm, utilisé sur plusieurs avions soviétiques et russes

Voir aussi 
 12,7 × 99 mm
 12,7 × 108 mm
 14,5 × 114 mm
 Calibre 20 mm
 25 × 137 mm
 Grenade de 40 mm
 Bofors 40 mm
 Calibre
 Liste des cartouches de pistolet et de fusil